29-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2021 проводился с 14 по 22 апреля 2021 года в городе Сочи на арене ледового дворца спорта «Айсберг».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 10 команд. Ещё 10 команд приняло участие в турнире группы «Б».

Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург 1» (скип Алексей Тимофеев, ставший чемпионом России среди мужчин в 4-й раз), победившая в финале команду «Московская область 1» (скип Михаил Васьков). Бронзовые медали завоевала команда «Санкт-Петербург 2» (скип Алексей Стукальский).

В группе «Б» победила команда «Москвич — Новая лига» (Москва, скип Тимофей Насонов), второе место заняла команда «Воробьёвы горы» (Москва, скип Роман Кутузов); на чемпионате 2022 года эти две команды переходят в группу «А». Третье место заняла команда «Центр кёрлинга» (Санкт-Петербург, скип Александр Бадилин).

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка (в группе «Б» 2 очка), за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по системе плей-офф Пейджа: два четвертьфинала («1-я команда против 2-й», победитель этого матча проходит сразу в финал, и «3-я команда против 4-й»), полуфинал (играют проигравший в первом четвертьфинале и победитель второго, победитель выходит в финал), матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие в группе «А» 9-е и 10-е места, на следующем чемпионате переходят в группу «Б», их место в группе «А» занимают две лучшие команды по результатам розыгрыша в группе «Б».

Матчи группы «А» состоят из 10 эндов, матчи группы «Б» состоят из 8 эндов (матчи плей-офф группы «Б» – 10 эндов), возможно проведение экстра-энда. Игры проводятся с учётом времени (38 и 30 минут времени на обдумывание в группах «А» и «Б» соответственно).

Группа А

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 20 апреля, 10:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 20 апреля, 18:00

Матч за 3-е место. 21 апреля, 9:00

Финал. 21 апреля, 13:00

Группа Б

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 20 апреля, 10:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 20 апреля, 18:00

Матч за 3-е место. 21 апреля, 9:00

Финал. 21 апреля, 10:30

Итоговая классификация 

 На чемпионате 2022 года переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2022 года переходят в группу «А»

Примечания

Ссылки 
 Видео:
 Плейлист «ЧР мужчины 2021» (канал Russian Curling TV) на YouTube (18 видео)

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2021
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2021

2021
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2021 году
Апрель 2021 года в России
2021 год в Краснодарском крае